Superettan 2016 var den sjuttonde säsongen av Superettan, Sveriges näst högsta division i fotboll för herrar. Serien spelades perioden 2 april–5 november 2016 och innehöll 16 lag. Serien spelades i 30 omgångar, med matcher mellan alla lag en gång på hemmaplan och en gång på bortaplan. Vinst gav 3 poäng, oavgjort 1 poäng och förlust 0 poäng.

Nykomlingar i serien var Dalkurd FF som aldrig spelat i Superettan tidigare, Trelleborgs FF (senast i Superettan 2012) och Örgryte IS (senast i Superettan 2013).

Nedflyttade från Fotbollsallsvenskan 2015 var Halmstads BK och Åtvidabergs FF.

Spelprogrammet släpptes den 9 december 2015.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell

Uppflyttningskval

Laget som slutade på 3:e plats, Halmstads BK, spelade ett kvalspel mot det lag som slutade på 14:e plats i fotbollsallsvenskan 2016, Helsingborgs IF.

Nedflyttningskval
Laget som slutade på 13:e plats i superettan, Syrianska FC, spelade ett kvalspel mot det lag som slutade på 2:a plats i Division 1 Södra, Vasalunds IF. Laget som slutade på 14:e plats i Superettan, Assyriska FF, spelade ett kvalspel mot det lag som slutade på 2:a plats i Division 1 Norra, Norrby IF.

Placering efter omgång

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Publikligan

Se även

Tävlingar
Allsvenskan 2016
Division 1 2016
Svenska cupen 2015/2016
Svenska cupen 2016/2017

Klubbsäsonger
Gais 2016

Källor

Fotnoter

Fotboll i Sverige 2016
Fotbollssäsongen 2016
2016